Aemilia puede referirse a:

 (159) Aemilia, asteroide número 159.
 Aemilia (buque), buque que participó en la batalla de las Dunas de 1639.
 Aemilia (sacerdotisa), virgen vestal legendaria.
 Aemilia Hilaria, médica galorromana.
 Regio VIII Aemilia, región augustea de Italia.